Jozef Daňo (né le  à Nitra en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le père de Marko Daňo.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1990 avec le HK Nitra dans le championnat de Tchécoslovaquie. Il remporte l'Extraliga Slovaque 1994 avec le Dukla Trenčín. De 1996 à 2001, il évolue en République tchèque avec le HC Trinec. Il a brièvement porté les couleurs des Ak Bars Kazan en Russie un an plus tard. Il ajoute à son palmarès la Nationalliga 2003 et 2005 avec le EK Zell am See. Il met un terme à sa carrière en 2009 après trois saisons sous les couleurs du EV Zeltweg.

Carrière internationale 
Il a représenté la Slovaquie au niveau international. Il participe aux Jeux olympiques de 1994 et 1998. Il prend part à six éditions des championnats du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1990-1991|| HK Nitra|| Tchécoslovaquie || 43|| 13|| 9|| 22|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| HK Nitra || Tchécoslovaquie || || || || || || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| HC Dukla Trenčín|| Tchécoslovaquie || 47|| 18|| 25|| 43|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 38|| 15|| 26|| 41|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 35|| 16|| 18|| 34|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga || 8|| 2|| 5|| 7|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga|| 43|| 15|| 24|| 39|| 56|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1997-1998|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga|| 49|| 18|| 37|| 55|| 88|| 13|| 2|| 4|| 6|| 8
|-
| 1998-1999|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga|| 48|| 20|| 25|| 45|| 98|| 10|| 1|| 5|| 6|| 0
|-
| 1999-2000|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga|| 20|| 6|| 5|| 11|| 27|| 4|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
| 2000-2001|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga|| 41|| 9|| 12|| 21|| 67|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 10|| 2|| 2|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| HKm Zvolen|| Extraliga slovaque || 24|| 7|| 9|| 16|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| EK Zell am See || Nationalliga || 1|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| EK Zell am See || Nationalliga || 29|| 27|| 25|| 52|| 80|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| EK Zell am See || Nationalliga || 42|| 48|| 44|| 92|| 193|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| EK Zell am See || Nationalliga || 34|| 23|| 31|| 54|| 216|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| EV Zeltweg || Nationalliga || 26|| 18|| 45|| 63|| 64|| 12|| 11|| 18|| 29|| 20
|-
| 2007-2008|| EV Zeltweg || Nationalliga || 31|| 18|| 35|| 53|| 94|| 5|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2008-2009|| EV Zeltweg || Nationalliga || 21|| 11|| 15|| 36|| 114|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en décembre 1968
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du HK Nitra
Joueur du HKm Zvolen
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du EK Zell am See
Joueur du EV Zeltweg
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Nitra